Zwilgmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zwilgmeyer (1901–1995), deutscher Jurist und Soziologe
 Julius Heinrich Zwilgmeyer (1730–1799), deutscher Münzprobierer, Münzwardein, Münzmeister und Zöllner